Нюрнберг:
 Нюрнберг — город в Германии, расположенный в центральной части Баварии.
 Нюрнберг — аэропорт в городе Нюрнберг.
 бургграфство Нюрнберг — государство, существовавшее в Средние века на территории Священной Римской империи.
 Нюрнберг — район в Германии.
 «Нюрнберг» — британский документальный фильм о Нюрнбергском процессе, снятый в 1996 году.
 «Нюрнберг» — американо-канадский мини-сериал на тему Нюрнбергского процесса, снятый в 2000 году.
 «Нюрнберг» — российский художественный фильм о Нюрнбергском процессе, премьера которого намечена на 2023 год.
 «Нюрнберг» — немецкий футбольный клуб из города Нюрнберг.

 Фамилия
 Нюрнберг, Михаил Владимирович (1911—1974) — музыковед.

См. также 
 «Нюрнберг» (1906) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Нюрнберг» (1916) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 «Нюрнберг» (1935) — лёгкий крейсер Кригсмарине времён Второй мировой войны.
 Нюрнбергские расовые законы — два расистских (в первую очередь антиеврейских) законодательных акта.
 Нюрнбергский процесс
 Нюрнбергская городская электричка